Погрібняк Микола Степанович (1885—1965) — український живописець.
 Погрібняк Сергій Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.
 Погрібняк Яким Кіндратович (1707—р.с. невід.) — український живописець.

Див. також 
 Погребняк